Sfârșitul nopții se poate referi la:

 Sfârșitul nopții (roman), roman de François Mauriac (La fin de la nuit, 1935)
 Sfârșitul nopții (film), film românesc din 1982 regizat de Mircea Veroiu.